Валентин Ефимов:
 Ефимов, Валентин (род. 1948) — советский футболист.
 Ефимов, Валентин Александрович (1933—2007) — советский и российский лингвист, филолог, востоковед.
 Ефимов, Валентин Владимирович (1916—1981) — Герой Социалистического Труда.